Francesc Vallès fou un músic del .
 Francesc Vallès i Cuchí, arquitecte nascut a Reus el 1797.
 Francesc Vallès Roselló, militar carlí.
 Francesc Vallès Vives, polític nascut a Reus el 1971.